Ви́ктор Гро́мов:
 Громов, Виктор Алексеевич (1899—1975) — советский актёр, режиссёр, сценарист.
 Громов, Виктор Георгиевич (1927—2010) — главный врач участковой больницы Тарского района Омской области, Герой Социалистического Труда
 Громов, Виктор Евгеньевич (род. 1947) — советский и российский физик, профессор.
 Громов, Виктор Николаевич (род. 1946) — российский специалист по натяжке теннисных ракеток.